Gamel (recipiënt voor voedingswaren) zoals gebruikt door leger en jeugdbewegingen, 
Gamel (bestuurslaag) in Indonesië